
Ironman 70.3 ist eine Triathlon-Rennserie und Markenname der kommerziellen World Triathlon Corporation (WTC), deren Einzeldistanzen jeweils die Hälfte derer des Ironman Hawaii betragen.

Der Begriff 

Ein Ironman-70.3-Rennen besteht aus 1,9 km (1,2 Meilen) Schwimmen, 90 km (56 Meilen) Einzelzeitfahren ohne Drafting und 21,1 km (13,1 Meilen) Laufen. Der Name leitet sich aus der Summe der Einzeldistanzen von 70,3 Meilen (113 km, 1 Landmeile sind exakt 1609,344 m) ab.

Organisation 
Das erste Rennen der Serie fand – noch unter dem Namen Half-Ironman UK – am 9. September 2001 in Llanberis in Wales als zusätzliches Qualifikationsrennen für die Ironman World Championship rund vier Wochen später in Kailua-Kona statt.

Weitere von der WTC lizenzierte Wettkämpfe folgten, 2005 wurde statt Half Ironman der Markenname Ironman 70.3 eingeführt. Während bei den Wettkämpfen bis 2005 jeweils eine Anzahl von Qualifikationsplätzen für den Ironman Hawaii vergeben wurde, können sich die Teilnehmer seither für die neugeschaffenen Ironman 70.3 World Championship qualifizieren. Eine Qualifikation für den Ironman Hawaii war bis 2015 nur noch bei ausgewählten Ironman 70.3 Events möglich. Die einzigen europäischen Ironman 70.3 mit Hawaii-Slots waren 2013 und 2014 der Ironman 70.3 Wiesbaden und 2015 der Ironman 70.3 Kraichgau.

2008 wurde die WTC als Inhaber der Markenrechte und Lizenzgeber durch eine Investmentgesellschaft übernommen und änderte daraufhin ihre Strategie, Qualifikationsrennen nicht mehr zu lizenzieren, sondern selbst zu organisieren. Entsprechend kaufte die WTC 2009 und 2010 u. a. alle europäischen Lizenznehmer bis auf den Ironman Lanzarote auf. 2007 gab es weltweit 27 Ironman 70.3 Events, 2011 waren es bereits 38 Events.
2015 werden von der World Triathlon Corporation (WTC) 89 Rennen (Stand: August 2015) weltweit unter diesem Namen durchgeführt.

Im August 2015 wurde bekanntgegeben, dass Verhandlungen über den Verkauf der WTC an den chinesischen Finanzinvestor Dalian Wanda laufen.
Am 27. August wurde der Verkauf der beiden Marken Ironman und Ironman 70.3 für 650 Millionen US$ an die Dalian Wanda Group Co., Ltd. („Wanda Group“) bestätigt.

Ironman 70.3-Rennen sind windschattenfreie Rennen – das heißt, auf der Radstrecke ist das Fahren im Windschatten verboten. Die sogenannte Windschattenbox beträgt dabei 10 × 2 Meter und beginnt am Hinterrad des Vordermanns. In diesen Bereich darf nicht eingefahren werden und ein dauerndes Nebeneinanderfahren ist untersagt.

Die Weltbestzeit in einem 70.3-Rennen erzielten beim Ironman 70.3 Dubai im März 2022 Laura Philipp mit ihrer Siegerzeit von 03:53:03 h und der Belgier Marten Van Riel mit seiner Siegerzeit von 03:26:06 h.

Ironman 70.3 World Championship 

Von 2006 an wurde die Ironman 70.3 World Championship als Saisonfinale zunächst fünf Jahre lang in Clearwater im US-Bundesstaat Florida ausgetragen, zuletzt am 13. November 2010 mit über 1500 Athleten am Start.
2008 gingen die Titel an die US-Amerikanerin Joanna Zeiger (4:02:49 h) sowie den Neuseeländer Terenzo Bozzone (3:40:10 h), die mit ihren Siegerzeiten beide einen neuen Streckenrekord einstellten.

2011

Im November 2011 fand in Clearwater stattdessen das finale Rennen der – ebenfalls von der WTC organisierten – 5150-Rennserie statt. Ab dem 11. September 2011 war Henderson, etwa 20 km südlich von Las Vegas, für drei Jahre der Austragungsort der Ironman 70.3 World Championship. Mit den United States Marine Corps als Hauptsponsor gab es dort gleichzeitig eine Wertung der Marines Ironman World Championship 70.3.

2014

Am 7. September 2014 fand die Ironman 70.3 World Championship dann erstmals außerhalb der USA in Mont-Tremblant, Québec, Kanada statt.

2015

Im August 2015 fand die Ironman 70.3 World Championship erstmals außerhalb von Nordamerika statt. Sie wurden in Österreich im Rahmen des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun ausgetragen.
Insgesamt elf Nationen waren seit 2006 auf dem Podest vertreten und sechzig Nationen starteten am 30. August 2015 insgesamt in Zell am See.
Der Australier Craig Alexander sowie die beiden Deutschen Sebastian Kienle und Michael Raelert gingen bisher jeweils zweimal als Sieger hervor, bei den Frauen schaffte Melissa Hauschildt und Daniela Ryf ebenfalls je zwei Siege. Addiert man die Teilnehmerzahlen aller Qualifikationsrennen, kommt man auf über 100.000 Triathleten, die 2015 an einem Ironman 70.3 Rennen teilnahmen.
Die Profi-Triathleten kämpften in Zell am See um Preisgelder von insgesamt 250.000 US$, die Siegerin und der Sieger erhielten jeweils 45.000 US$.

2016 war der Ironman 70.3 Sunshine Coast in Mooloolaba (Australien) Gastgeber der Ironman 70.3 World Championships.

2017

2017 ging das Rennen am 9. und 10. September in Chattanooga in Nordamerika mit rund 4500 gemeldeten Athleten (1843 registrierte Athleten aus den USA) erstmals über zwei Tage: Am Samstag starteten die Frauen und am Sonntag die Männer. Die Schweizerin Daniela Ryf konnte sich als erste Athletin diesen Titel zum dritten Mal sichern.

2018

2018 fanden die Ironman 70.3 World Championships am 1. September erstmals in Südafrika statt. Die Schweizerin Daniela Ryf konnte sich den Titel zum vierten Mal sichern und der Deutsche Jan Frodeno stand nach 2015 zum zweiten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest.

2019

2019 fanden die Ironman 70.3 World Championships zum zweiten Mal nach 2015 wieder in Europa statt, nämlich im französischen Nizza. Das Rennen der Frauen war am Samstag den 7. September und jenes der Männer am 8. September 2019.

2021

2021 konnte der Norweger Gustav Iden seinen Titel aus 2019 verteidigen und bei den Frauen ging der Titel an die Britin Lucy Charles-Barclay.

Länderstatistik 

(Stand: 18. September 2021 – nach 15 Austragungen)

Bereits sechsmal kam bei den Männern der Sieger der Ironman 70.3 World Championships bislang aus Deutschland (Michael Raelert 2009/2010, Sebastian Kienle 2012/2013 und Jan Frodeno 2015/2018). Australien (Craig Alexander 2006/2011, Tim Reed 2016) folgt mit drei Erfolgen vor Spanien (Javier Gómez Noya 2014/2017).
Bei den Frauen liegt Großbritannien mit fünf Titeln (Julie Dibens 2009, Jodie Swallow 2010, Leanda Cave 2012, Holly Lawrence 2016 und Lucy Charles-Barclay 2021) vor der Schweiz mit ebenfalls fünf Titeln durch Daniela Ryf (2014/2015/2017/2018/2019). Die Australierinnen kommen bislang auf drei Erfolge (Mirinda Carfrae 2007 und Melissa Hauschildt 2011/2013).

Übersicht aktuelle Austragungsorte in Europa 
Bis zuletzt 2016 wurden die European Championships im Rahmen des Ironman 70.3 Germany in Wiesbaden ausgetragen – dies aber für 2016 wegen der schlechten Wasserqualität nicht verlängert. Letztmals ausgetragen wurden 2019 der Ironman 70.3 Austria sowie der Ironman 70.3 Dún Laoghaire.
2022 kommen neue Ironman 70.3 Rennen in Dresden, Erkner und Poreč hinzu.
Es gibt in Europa 14 Rennen über die volle Ironman-Distanz und im Rahmen der europäischen Rennserie werden aktuell 30 Rennen über die halbe Distanz ausgetragen:

Ironman 70.3 Rennen (Europa)

Ironman 70.3 Andorra

Ironman 70.3 Barcelona 
Dieses Rennen in Spanien wurde erstmals im Mai 2014 anstelle des bisher hier seit 2009 stattfindenden Half-Challenge Barcelona-Maresme ausgetragen.

Ironman 70.3 Cascais 
Die Erstaustragung des ersten Ironman-Bewerbs in Portugal war am 3. September 2017 in Cascais an der Atlantikküste. Es ging hier um ein Preisgeld von insgesamt 15.000 US-Dollar und für die Altersklassenathleten um einen der 50 Startplätze (Slots) für die Teilnahme an den Ironman 70.3 World Championships 2018.
2021 wird das Rennen am 24. Oktober ausgetragen – einen Tag nach der Erstaustragung des Ironman Portugal auf der Langdistanz.

Ironman 70.3 Dresden 
Das Rennen in Dresden sollte erstmals am 31. Juli 2022 ausgetragen werden – diese Austragung musste aber vier Tage vor der Austragung abgesagt und verschoben werden. Die Erstaustragung fand daraufhin am 18. September 2022 statt.

Ironman 70.3 Duisburg 
Nach dem Aus des Ironman 70.3 Germany in Wiesbaden (2007–2016) und dem des Ironman 70.3 Rügen (2014–2018) hatte 2019 erstmals nur ein Rennen unter dem Ironman-Label auf der Mitteldistanz in Deutschland stattgefunden. Das Rennen im nordwestlichen Ruhrgebiet wurde nach der Absage 2020 erstmals am 29. August 2021 ausgetragen.

Ironman 70.3 Erkner 
Das Rennen in Erkner, südöstlich von Berlin wurde erstmals am 11. September 2022 als Ironman 70.3 Rennen ausgetragen. Zuvor fand hier seit 2017 jährlich der Erkner-Triathlon statt.

Ironman 70.3 Gdynia 
Am 9. August 2015 fand das erste Rennen in Gdynia an der Ostsee in Polen statt. Hier wurde seit 2009 der Herbalife Triathlon Gdynia ausgetragen – bis 2012 fand der Wettkampf noch in Susz statt.

Ironman 70.3 Graz 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Graz in Österreich sollte als Age-Group-Rennen (ohne Profi-Starter) ausgetragen werden und 40 Qualifikationsplätze für die 2020 Ironman 70.3 World Championships in  (Neuseeland) vergeben.
Die ursprünglich für den 24. Mai 2020 geplante Austragung musste aber im März im Rahmen der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie abgesagt werden und das Rennen fand am 15. August 2021 statt. Eine für 2022 geplante Austragung wurde im Januar abgesagt.

Ironman 70.3 Italy 
Am 12. Juni 2011 wurde erstmals ein Triathlon im italienischen Pescara in der Region der Abruzzen, etwa 200 km östlich von Rom, ausgetragen, bei dem 35 Startplätze für die WM vergeben wurden. Zuletzt 2018 waren hier in Pescara 1140 Athleten für den Start gemeldet.
Mit dem Ironman Italy wurde im September 2017 parallel das erste Rennen auf der Langdistanz in Italien ausgetragen. Das Rennen über die halbe Ironman-Distanz wurde letztmals 2018 ausgetragen.
2021 fand eine Austragung am 19. September in Emilia-Romagna statt.

Ironman 70.3 Jönköping 
Das Rennen in Schweden wurde als zweites Rennen neben dem Ironman Sweden erstmals im Juli 2016 ausgetragen und es sind hier 35 Qualifikationsplätze für die Ironman 70.3 World Championship vergeben worden.

Ironman 70.3 Kraichgau 
Das Rennen wurde hier erstmals am 11. Juni 2006 als Kraichgau Triathlon Festival sowie von 2009 an als Challenge Kraichgau innerhalb der Challenge Family Serie ausgetragen. 2013 kaufte die WTC den Veranstalter Kraichgau Sports UG auf und veranstaltete den Wettkampf 2014 zunächst noch als Challenge Kraichgau, ab 2015 dann die Mitteldistanz als Sparkasse Ironman 70.3 Kraichgau und die olympische Distanz als 5i50 Kraichgau.

Ironman 70.3 Kronborg-Elsinore 
Dieses Rennen in Elsinore (dänisch: Helsingør) in Dänemark fand erstmals am 21. Juni 2015 statt.
Im Juni 2017, 2018, 2019, 2021 und 2022 wurden hier die European Championships ausgetragen. Die letzte Austragung war hier am 26. Juni 2022.

Ironman 70.3 Lahti 
Das Rennen in Finnland wurde erstmals 2018 ausgetragen. 2023 finden im Rahmen des Rennens die Ironman 70.3 Weltmeisterschaften statt.

Ironman 70.3 Lanzarote 
Der Ironman 70.3 Lanzarote wurde als elftes Rennen innerhalb der europäischen Tour erstmals am 10. November 2012 ausgetragen (offizielle Schreibweise: Club La Santa Ironman 70.3 Lanzarote).

Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne 
In Les Sables-d’Olonne-Vendée an der französischen Atlantikküste wurde am 16. Juni 2019 ein erster Ironman 70.3 ausgetragen.

Ironman 70.3 Luxembourg 
Das Rennen wurde erstmals im September 2013 ausgetragen. Witterungsbedingt musste es 2016 als Duathlon ausgetragen werden (5 km Laufen, 90,1 km Radfahren und 21,1 km Laufen).
2021 wurde das Rennen als Bike & Run (90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) ausgetragen und es waren bei den Männern keine Profis am Start.

* 2016 Austragung als Duathlon (5 km Laufen, 90,1 km Radfahren und 21,1 km Laufen)

Ironman 70.3 Mallorca 
Der „Ironman 70.3 Mallorca“ wurde als das sechste Ironman-Rennen in Europa erstmals am 14. Mai 2011 im Norden der Insel in der Hafenstadt Alcúdia ausgetragen.

Ironman 70.3 Marbella 
Mit dem Ironman 70.3 Marbella wurde 2018 ein viertes Rennen in Spanien in den Rennkalender aufgenommen (neben Ironman 70.3 Mallorca, Ironman 70.3 Lanzarote und Ironman 70.3 Barcelona). In keinem anderen europäischen Land finden sonst mehr als zwei Ironman-70.3-Rennen statt.
Die Erstaustragung fand im April 2018 in Marbella an der Costa del Sol statt.

Ironman 70.3 Nizza 
In Nizza wurde am 16. September 2018 ein erster Ironman 70.3 Bewerb für die hier 2019 stattfindenden Ironman-70.3-World-Championships ausgetragen. Bei der vierten Austragung 2022 waren hier keine Profis am Start.

Ironman 70.3 Pays d’Aix France 
Der Ironman 70.3 Pays d’Aix France wurde erstmals am 25. September 2011 in Aix-en-Provence im Herzen der Provence ausgetragen und es wurden dort 35 Startplätze für die WM vergeben.

Ironman 70.3 Poznań 
Das Rennen im polnischen Posen wurde erstmals am 4. September 2022 ausgetragen und das Schwimmen fand im Jezioro Kierskie-See nördlich von Posen statt, in dem 1984 der erste Triathlon-Wettbewerb in Polen ausgetragen wurde.

Ironman 70.3 Poreč 
Das Rennen an Westküste der Halbinsel Istrien in Kroatien wurde erstmals am 16. Oktober 2022 in Poreč ausgetragen – früher wurde hier der 5150 Poreč ausgetragen.

Ironman 70.3 Sandnes 
Der erste Ironman 70.3 wurde hier am 3. Juli 2022 in Sandnes in Norwegen ausgetragen.

Ironman 70.3 Sardegna 
Der erste Ironman 70.3 Sardegna sollte am 25. Oktober 2020 als drittes italienisches Ironman-Rennen in Forte Village auf Sardinien ausgetragen werden – das Rennen musste aber im Rahmen der Corona-Pandemie abgesagt werden und als neuer Termin für die Erstaustragung wurde der 24. Oktober 2021 genannt.

Von 2014 bis 2018 wurde hier die Challenge Forte Village Sardinia ausgetragen.

(a) Die Challenge Forte Village Sardinia musste 2018 als Duathlon ausgetragen werden.

Zuvor war hier schon ein Rennen als Forte Village Sardinia Triathlon ausgetragen worden.

Ironman 70.3 Staffordshire 
Dieses Rennen im Vereinigten Königreich fand erstmals am 14. Juni 2015 statt.

Ironman 70.3 Swansea 
Am 7. August 2022 fand dieses Rennen in Swansea, in Südwales erstmals statt und das Rennen ermöglichte eine Qualifikation für die Ironman 70.3 World Championships. Mit Katrina Matthews und Alistair Brownlee gingen die Siege bei den Frauen und den Männern an britische Athleten.

Ironman 70.3 Switzerland 
In der Schweiz fand mit dem Ironman 70.3 Switzerland 2007 zum ersten Mal ein Ironman auf der Mitteldistanz in Rapperswil-Jona statt.

Ironman 70.3 Tallinn 
Am 5. September 2020 fand dieses Rennen in Estland erstmals statt. 2021 und 2022 fand das Rennen ohne Profi-Athleten statt.
2023 und 2024 sollen hier die Ironman 70.3 European Championships stattfinden.

Ironman 70.3 Turkey 
Am 25. Oktober 2015 fand dieses Rennen in Belek erstmals statt.

Ironman 70.3 Vichy 
Am 29. August 2015 fand dieses Rennen erstmals statt. Es ist neben dem am Folgetag ausgetragenen Ironman Vichy, dem Ironman France und dem Ironman 70.3 Pays d’Aix das vierte Rennen der Ironman-Serie in Frankreich. Hier waren bei den ersten beiden Austragungen ausschließlich Amateure am Start. 2022 wurde das Rennen ohne die Schwimmdistanz ausgetragen.

Ironman 70.3 Vouliagmeni 
In Griechenland wird erstmals am 23. Oktober 2022 der Ironman 70.3 Vouliagmeni ausgetragen. Bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2004 fanden die Triathlon-Wettkämpfe im Vouliagmeni Olympic Centre statt.

Ironman 70.3 Warschau 
Mit der Erstaustragung des Ironman 70.3 Warschau wurde Warschau am 5. September 2021 die dritte europäische Hauptstadt, die ein Ironman-Event veranstaltet.

Ironman 70.3 Weymouth 
Am 13. September 2015 wurde innerhalb des Rennens in Weymouth (Dorset) erstmals ein Wettkampf über die Mitteldistanz veranstaltet. 2016 hat dieses parallel zum zuvor als Challenge Weymouth und nach Übernahme durch die WTC ab dann als Ironman Weymouth auf der Langdistanz ausgetragenen Triathlons erstmals das Markenzeichen Ironman 70.3 im Veranstaltungsnamen getragen.
Bei der fünften Austragung 2022 waren hier keine Profi-Athleten am Start.

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 
Mit dem Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun fand in Österreich am 26. August 2012 erstmals ein Ironman-70.3-Rennen in und um Zell am See, Kaprun, Bruck, Maishofen und Piesendorf statt.

Ironman 70.3 Rennen (außerhalb Europa)

Ironman 70.3 Astana 
Das Rennen in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan wurde erstmals im Juni 2018 ausgetragen und es werden hier jährlich 30 Startplätze für die Ironman 70.3 World Championships vergeben.

Ironman 70.3 Atlantic City 
Das Rennen in Atlantic City wurde erstmals im September 2016 für Amateure als „Age-Group-Rennen“ausgetragen.

Ironman 70.3 Arizona 
Der Ironman 70.3 Arizona wurde erstmals am 18. Oktober 2015 in Tempe im US-Bundesstaat Arizona ausgetragen und es werden hier 30 Startplätze für die Ironman 70.3 World Championship vergeben.

Ironman 70.3 Augusta 
2016 waren hier bei den Männern keine Profis am Start und Helle Frederiksen, die Siegerin der Frauen, lief als Zweitschnellste im Ziel ein.

Der Ukrainer Maxim Kirat und Melissa Hauschildt aus Australien konnten hier schon zweimal gewinnen. Das letzte Rennen in Augusta, USA wurde am 24. September 2017 ausgetragen.

Ironman 70.3 Bahrain 
Der Ironman 70.3 Bahrain fand erstmals im Dezember 2015 in der Hauptstadt Manama statt. Bei diesem Rennen werden 40 Startplätze für die Weltmeisterschaft vergeben.

Das Rennen musste 2015 witterungsbedingt ohne die Schwimmdistanz als Duathlon ausgetragen werden und war zugleich das dritte und letzte Rennen der Triple Crown Series 2015.

Sheik Nasser Hamad Al Khalifa Triple Crown
Der Athlet, der es schafft, alle drei Rennen für sich zu entscheiden, gewinnt 1.000.000 US$ – und damit das höchste Preisgeld im Triathlon.
 Challenge Dubai (ab 2016: Ironman 70.3 Dubai)
 Ironman 70.3 World Championship (2015: Ironman 70.3 Zell am See)
 Ironman 70.3 Bahrain

Die 28-jährige Schweizerin Daniela Ryf konnte mit ihrem Sieg im Dezember 2015 alle diese drei Rennen für sich entscheiden und das Preisgeld erhalten.
2017 hatten mit Daniela Ryf und Javier Gómez wieder zwei Athleten die Chance alle diese drei Rennen zu gewinnen, welche sie aber beide verpassten.

Im Dezember 2018 erzielte der Norweger Kristian Blummenfelt hier mit seiner Siegerzeit von 3:29:04 h die Weltbestzeit in einem 70.3-Rennen.

Ironman 70.3 Bintan 
Der „Swiss-Belhotel Ironman 70.3 Bintan“ fand erstmals im August 2015 auf Bintan, der größten der indonesischen Riau-Inseln in Indonesien statt.

Ironman 70.3 Boulder 
Der Ironman 70.3 Boulder wurde erstmals am 8. August 2010 in Boulder (Colorado, USA) ausgetragen.

Ironman 70.3 Buenos Aires 
In Argentinien fand mit dem Ironman 70.3 Buenos Aires am 6. März 2016 das achte Ironman- oder Ironman-70.3-Rennen in Südamerika statt.
2018 wurde das Rennen auf November verlegt und hier im Rahmen der dritten Austragung auch die Ironman 70.3 South American Championships ausgetragen.

Ironman 70.3 Lubbock 
Das Rennen wurde bis 2018 als Ironman 70.3 Buffalo Springs Lake ausgetragen.
Seit 2015 sind hier keine Profis am Start.
Die letzte Austragung hier in Lubbock (Texas), USA war am 30. Juni 2019.

Ironman 70.3 Busselton 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 in Busselton (Western Australia), Australien war am 7. Mai 2011 und die Starter können sich hier für einen Startplatz beim Ironman 70.3 Asia-Pacific Championship im Dezember qualifizieren.

Ironman 70.3 Calgary 
Dieses Rennen wurde erstmals im August 2009 im kanadischen Calgary ausgetragen. Im Jahr 2013 musste die Streckenführung der Schwimm- und Radstrecke auf Grund der Folgen eines Hochwasserereignisses geändert werden. 2018 und 2019 waren hier keine Profis am Start.

Ironman 70.3 Cairns 
Die Erstaustragung hier in Queensland war im Juni 2012. Bei den Austragungen der Jahre 2016 bis 2019 waren hier keine Profi-Athleten am Start. Die ursprünglich für den 7. Juni 2020 geplante Austragung wurde im März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt und auf einen noch unbekannten Termin verschoben.

Ironman 70.3 California 
Dieser Triathlon wird seit 2000 jährlich im März oder Anfang April an der kalifornischen Küste in Oceanside ausgetragen.

Ironman 70.3 Campeche 
Dieses Rennen in Mexiko wurde erstmals im März 2017 ausgetragen.

Ironman 70.3 Cartagena 
Dieses Rennen in Südamerika wurde erstmals im Dezember 2016 ausgetragen.

Ironman 70.3 Centrair Chita Peninsula 
2016 wurde dieses Rennen in Japan umbenannt und es wird seitdem nahe der Stadt Nagoya als  Ironman 70.3 Centrair Chita Peninsula ausgetragen.

 Bis 2015 Ironman 70.3 Tokoname:
Am 19. September 2010 wurde hier in Japan in Tokoname – südlich der Großstadt Nagoya – erstmals ein Rennen veranstaltet und dabei wurden 25 Startplätze für das WM-Finale in Clearwater vergeben.

Ironman 70.3 Chattanooga 
Erstmals im Mai 2015 wurde der „Sunbelt Bakery Ironman 70.3 Chattanooga Triathlon“ ausgetragen – in den Vereinigten Staaten, in Chattanooga (Tennessee) im selben Gebiet wie der Ironman Chattanooga.

Ironman 70.3 Coeur d'Alene

Ironman 70.3 Colombo 
Am 19. Februar 2012 wurde in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka erstmals der Ironman 70.3 Sri Lanka ausgetragen. Das Rennen wurde dann aber bis 2018 nicht mehr ausgetragen und dann mit neuem Namen Ironman 70.3 Colombo wieder im Rennkalender aufgenommen. Für 2020 wurde keine Austragung angekündigt.

Ironman 70.3 Costa Rica

Ironman 70.3 Connecticut 
Im September 2018 wurde bekannt gegeben, dass der „Rev3 Quassy“ von Revolution3 Triathlon (Rev3Tri) übernommen wurde und erstmals am 2. Juni 2019 in Middlebury (Connecticut) als Ironman 70.3 Connecticut ausgetragen wurde.

Ironman 70.3 Coquimbo 
Erstaustragung am 21. Oktober 2017 in Coquimbo im Norden des südamerikanischen Anden-Staates Chile – etwa 400 km nördlich von Santiago.

Ironman 70.3 Cozumel 
Das Rennen löst ab 2012 den Ironman 70.3 Cancún ab und wurde erstmals am 23. September 2012 ausgetragen.

Ironman 70.3 Davao 
Das Rennen auf den Philippinen wurde erstmals im März 2019 ausgetragen.
Die ursprünglich für den 22. März 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf den 10. Mai verschoben.

Ironman 70.3 Des Moines

Ironman 70.3 Dubai 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Dubai, bei dem 30 Qualifikationsplätze für die Ironman 70.3 World Championship in Australien vergeben werden, war im Januar 2016. Das Rennen war zugleich das erste Rennen der Triple Crown Series 2016 – bei dieser Rennserie wurde eine Million Dollar auf die Sieger verteilt.

Den Streckenrekord halten seit dem 5. März 2022 die Deutsche Laura Philipp mit 3:53:03 h und der Belgier Marten Van Riel mit 3:26:06 h.

* Schwimmdistanz verkürzt auf 2 Runden zu 600 m

Ironman 70.3 Durban 
Bei der dritten Austragung im Jahr 2017 waren hier keine Profis am Start. Hier werden 100 Startplätze in den verschiedenen Altersklassen für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaften vergeben.

Ironman 70.3 Eagleman 
Der Eagleman Ironman 70.3 findet seit 2001 jährlich im Juni in Cambridge (Maryland) statt.

Ironman 70.3 Ecuador 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Ecuador in Manta an der Pazifikküste Ecuadors war im Juli 2016.

Ironman 70.3 Florianópolis 
Die Erstaustragung im brasilianischen Florianópolis war im April 2018.

Ironman 70.3 Florida 
Dieser Ironman wird seit 2004 jährlich im April oder Mai in Orlando (Florida) durchgeführt und das Rennen wurde hier zuletzt am 14. April 2019 ausgetragen.

Den Streckenrekord hält seit Mai 2012 der US-Amerikaner Lance Armstrong mit 3:45:38 h und bei den Frauen seit 2014 die US-Amerikanerin Caitlin Snow mit 4:13:37 h. Bei den Austragungen von 2015 bis 2019 waren hier keine Profi-Athleten am Start.

Ironman 70.3 Fortaleza

Ironman 70.3 Geelong 
Der Australier Craig Alexander konnte hier bereits viermal gewinnen.

Ironman 70.3 Goa 
Das Rennen in Goa ist das erste in Indien und wurde erstmals im Oktober 2019 als Age-Group-Bewerb ausgetragen.

Ironman 70.3 Gulf Coast 
Dieses Rennen in Panama City Beach – wo auch jährlich im November der Ironman Florida stattfindet – wurde erstmals im Mai 2017 ausgetragen und bietet 50 Startplätze für die Ironman 70.3 World Championships. Bei der Erstaustragung musste das Rennen ohne die Schwimmdistanz ausgetragen werden und es waren keine Profis am Start.

Ironman 70.3 Hawaii 
Der Ironman 70.3 Hawaii wird seit 2005 jährlich im Mai oder Juni an der Koala Coast auf Hawaii ausgetragen.

Ironman 70.3 Indian Wells-La Quinta 
Dieses Rennen fand erstmals im Dezember 2018 statt und es wurde im US-Bundesstaat Kalifornien in den beiden Städten Indian Wells und La Quinta ausgetragen. Nach einer Absage 2020 wurde das Rennen zuletzt am 5. Dezember 2021 ausgetragen.

Ironman 70.3 Lake Placid 
Das Rennen wurde erstmals am 7. September 2017 ausgetragen.

Ironman 70.3 Liuzhou 
Die Erstaustragung war im April 2017 in Liuzhou in China.
Die ursprünglich für den 12. April 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf den 20. Oktober verschoben und wurde dann abgesagt.

Ironman 70.3 Los Cabos 
Dieses Rennen wird seit 2015 zusammen mit dem Ironman Los Cabos in Los Cabos, der südlichsten Gemeinde des mexikanischen Bundesstaates Baja California Sur ausgetragen. Eine ursprünglich für den 1. November 2020 geplante Austragung musste abgesagt werden.

Ironman 70.3 Maceió 
Das Rennen in Maceió, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Alagoas, wurde erstmals am 6. August 2017 ausgetragen. Es werden hier 30 Startplätze zur Ironman 70.3 World Championship im September an Age-Group-Athleten vergeben.

Ironman 70.3 Maine 
Im September 2018 wurde bekannt gegeben, dass das Rennen in Old Orchard Beach (Maine) von Revolution3 Triathlon (Rev3Tri) übernommen wurde und erstmals am 25. August 2019 als Ironman 70.3 Maine ausgetragen werden soll.

Ironman 70.3 Melbourne 
Am 20. März 2022 wurde der Ironman 70.3 Melbourne zum ersten Mal ausgetragen. Bei der Premiere waren keine Profis am Start. Im selben Jahr fand am 13. November die zweite Austragung mit einem Profifeld statt. Der Start erfolgt am Strand von St. Kilda. Anschließend verlaufen sowohl Rad- als auch Laufstrecke entlang der Küste an der Port Phillip Bucht.

Ironman 70.3 Memphis 
Das Rennen wurde letztmals am 2. Oktober 2021 ausgetragen.

Ironman 70.3 Monterrey 
Dieser Triathlon wurde erstmals am 16. März 2014 ausgetragen und das Rennen in Mexiko bietet 30 Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft. 2016 konnte der Brite Tim Don hier zum dritten Mal in Folge gewinnen. 2017 wurde der Austragungstermin von März auf Mai verschoben und es wurden hier die „Pan American Championships“ ausgetragen.
2022 wurde das Rennen auf verkürztem Kurs ausgetragen.

Ironman 70.3 Mont-Tremblant 
Dieser Wettkampf in Quebec wurde erstmals am 24. Juni 2012 mit mehr als 2000 Startern ausgetragen. 2014 wurde hier in Mont-Tremblant im September neben dem regulären Rennen im Juni auch die Ironman 70.3 World Championships ausgetragen.

Ironman 70.3 Muncie 
Dieser Triathlon in Muncie (Indiana) wurde erstmals am 9. Juli 2011 ausgetragen. Seit 2015 sind hier keine Elite-Athleten (Profis) am Start.

Ironman 70.3 Muskoka 
Dieses Rennen bot den Schnellsten in verschiedenen Kategorien 100 Startplätze für die Ironman 70.3 World Championships. Seit 2016 wird das Rennen als Amateur-Wettbewerb ausgetragen und fand zuletzt am 7. Juli 2019 in Huntsville statt.

Ironman 70.3 North Carolina 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Ohio war am 22. Oktober 2016 in Wilmington. Aufgrund der Folgen des Hurrikan Matthew musste das Rennen auf einem verkürzten Kurs ausgetragen werden (80 statt 90 km Radfahren). Aufgrund der Folgen des Hurrikan Florence musste die Austragung 2018 abgesagt werden.

Ironman 70.3 Ohio 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Ohio war am 21. August 2016 in Delaware.

Ironman 70.3 Oman 
Das Rennen in der Hauptstadt Omans Maskat wurde erstmals im März 2019 ausgetragen.

Ironman 70.3 Peru 
Das Rennen in Lima wurde erstmals 2017 ausgetragen.

Ironman 70.3 Port Macquarie 
Parallel zum Ironman Australia findet seit 2011 auch ein Wettkampf über die halbe Ironman-Distanz statt. Die Erstaustragung war am 1. Mai 2011. Das Rennen fand zuletzt am 5. Mai 2019 statt und es waren hier keine Profis am Start.

Früher wurde in Port Macquarie der Ironman 70.3 Australia ausgetragen:

Ironman 70.3 Pucón 
Der erste Triathlon in Pucón, am Lago Villarrica im Süden Chiles wurde 1984 ausgetragen und seit 2008 ist er als Ironman 70.3 lizenziert. Am 16. Januar 2011 musste die Schwimmetappe witterungsbedingt abgesagt werden – sie wurde durch einen zusätzlichen 5-Kilometer-Lauf ersetzt und der Wettbewerb als Duathlon ausgetragen. Der Kanadier Lionel Sanders verbesserte 2018 den Streckenrekord auf 3:48:44 h. 2020 und 2021 mussten die Austragungen im Rahmen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Zuvor wurde hier seit 1984 der Half Ironman Pucón ausgetragen.

Ironman 70.3 Philippines 
Dieser Triathlon auf der Insel Luzon in Camarines Sur wurde erstmals 2009 ausgetragen. Bei der zweiten Austragung 2010 waren etwa 800 Athleten am Start. 2016 wurden hier die Asia-Pacific Championships ausgetragen. Die Schweizerin Caroline Steffen konnte hier zum bereits fünften Mal in Folge gewinnen und der Australier Tim Reed seinen Titel aus dem Vorjahr auch erfolgreich verteidigen. Der letzte Wettkampf fand hier am 11. August 2019 statt wurden hier erneut die Ironman Asia-Pacific Championships ermittelt.

Ironman 70.3 Puerto Rico 
Der Ironman 70.3 Puerto Rico fand erstmals am 19. März 2011 in der Hauptstadt San Juan auf Puerto Rico statt.
Die ursprünglich für den 15. März 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf den 9. September verschoben und schließlich abgesagt. Die letzte Austragung war hier am 20. März 2022.

Ironman 70.3 Punta del Este 
Dieser Wettkampf wurde erstmals 2015 im November in Punta del Este in Uruguay ausgetragen. 2018 wurde die Austragung vom November auf den April vorverlegt.
Die ursprünglich für den 29. März 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Ironman 70.3 Qujing 
Dieser Triathlon im Südwesten Chinas wurde erstmals 2018 ausgetragen.

Ironman 70.3 Rio de Janeiro

Ironman 70.3 Rubavu 
Das Rennen in Ruanda wird erstmals im August 2022 ausgetragen.

Ironman 70.3 Santa Cruz 
Das Rennen hier in Santa Cruz (Kalifornien) wurde erstmals 2015 ausgetragen.

Ironman 70.3 Santa Rosa 
Dieses Rennen in Sonoma County (Kalifornien) wurde als „Ironman 70.3 Vineman“1991 erstmals ausgetragen und zählt mit zu den ältesten und attraktivsten der Saison.

1990 wurde dort erstmals der Full Vineman über die Langdistanz ausgetragen und im Folgejahr auch der Ironman 70.3 über die Hälfte der klassischen Ironman-Distanz. 2017 wurde der Name geändert zu „Ironman 70.3 Santa Rosa“

Ironman 70.3 São Paulo 
Das Rennen in São Paulo ist das fünfte Rennen in Brasilien und wurde erstmals am 10. November 2019 ausgetragen.

Ironman 70.3 St. Croix 
Der Ironman 70.3 St. Croix findet jährlich im Mai in Saint Croix statt. Bei diesem Triathlon auf den amerikanischen Jungferninseln in der Karibik werden 28 Startplätze für Hawaii vergeben.

Ironman 70.3 St. George 
Früher wurde hier der Ironman St. George ausgetragen und im Jahr 2013 wurde die Strecke auf die Ironman-70.3-Distanz reduziert. Das Rennen startet mit der Schwimmdistanz im Sand Hollow Reservoir und die Wassertemperatur liegt morgens bei Sonnenaufgang bei nur etwa 15 bis 18 °C. Die folgende Radstrecke führt durch den Zion-Nationalpark im Washington County und das Ziel nach dem Lauf über die halbe Marathondistanz liegt in St. George.

Bei diesem Rennen im Südwesten von Utah werden seit 2013 die US-Meisterschaften auf der Mitteldistanz ausgetragen (North American Middle Distance Triathlon National Championships) und die letzte Austragung war am 1. Mai 2021.
Am 28. Oktober 2022 werden hier die Ironman 70.3 World Championships ausgetragen.

Ironman 70.3 St. Petersburg 
Eine für den 17. Juli 2022 in Russland geplante Erstaustragung wurde im März im Zuge des Einfalls russischer Truppen in der Ukraine abgesagt.

Ironman 70.3 Steelhead 
Dieser Wettkampf in Benton Harbor wurde zuletzt am 27. Juni 2021 ohne die Teilnahme von Profi-Athleten ausgetragen.

Ironman 70.3 Subic Bay Philippines 
Das Rennen auf den Philippinen wurde zuletzt am 6. März 2022 nach zweijähriger Pause wieder ausgetragen und es waren hier keine Profi-Athleten am Start.

Ironman 70.3 SuperFrog 
Die Erstaustragung war 2015 in Coronado (Kalifornien).

Bis zuletzt 2014 wurde das Rennen seit 1979 insgesamt 37 mal als SuperFrog Triathlon ausgetragen. Der erste Ironman Hawaii wurde am 18. Februar 1978 ausgetragen und dieses Rennen über die halbe Ironman-Distanz wurde als Vorbereitung für die SEAL-Soldaten betrachtet. Bis 1995 waren die Startplätze bei diesem Rennen den Soldaten vorbehalten.

Ironman 70.3 Sunshine Coast 
Nach der Erstaustragung am 19. August 2013 wurden hier am 4. September 2016 die Weltmeisterschaften ausgetragen. Das Rennen war zugleich das zweite Rennen der Triple Crown Series 2016 – hier wurden eine Million Dollar an die Sieger verteilt.

Ironman 70.3 South Africa 

Der Ironman 70.3 South Africa findet seit 2008 jährlich im Januar in East London in der Gemeinde Buffalo City statt. 2004 fand in Port Elizabeth der Half-Ironman South Africa statt.

Ironman 70.3 Shanghai 
Dieses Rennen in China wurde erstmals am 21. Oktober 2018 ausgetragen.

Ironman 70.3 Syracuse 
Im September 2010 wurde erstmals in Syracuse (New York) ein Ironman 70.3 ausgetragen, bei dem 50 Startplätze für die WM in Clearwater (Florida) vergeben wurden. Das letzte Rennen fand hier am 17. Juni 2018 statt. In den Jahren 2015 bis 2018 waren keine Profis am Start.

Ironman 70.3 Taiwan 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Taiwan fand am 30. Oktober 2010 im Süden der Insel Taiwan im Gebiet des Kenting-Nationalparks statt. Die Australierin Michelle Wu konnte hier das Rennen schon dreimal für sich entscheiden. Bei der sechsten Austragung im November 2015 konnten Gina Crawford und Guy Crawford das Rennen gewinnen – die zwei Neuseeländer gleichen Names stehen in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander.

2016 wurde der Austragungsort nach Taitung verlegt und das Rennen bereits im März ausgetragen.

Die ursprünglich für den 15. März 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf 13. September verschoben.

Ironman 70.3 Tasmania 
Der Ironman 70.3 Tasmania wurde erstmals am 5. Februar 2023 in Hobart ausgetragen.

Ironman 70.3 Taupo 
Der Ironman 70.3 Taupo ist eine Triathlonveranstaltung, die zuvor neun Jahre unter dem Namen Taupo Half triathlon am   auf der neuseeländischen Nordinsel veranstaltet wurde und 2015 von der WTC übernommen wurde.

Ironman 70.3 Texas 
Der Memorial Hermann Ironman 70.3 Texas ist die Nachfolgeveranstaltung des Lone Star Half (zuletzt 2009 ausgetragen) und findet jährlich im April auf Galveston Island an der texanischen Küste statt. Die Laufdistanz geht hier über einen Drei-Runden-Kurs.

Im Jahr 2012 waren etwa 2800 Starter aus 25 Nationen am Start – darunter auch Lance Armstrong, der den siebten Rang belegte.
Die ursprünglich für den 5. April 2020 geplante Austragung wurde Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Ironman 70.3 Thailand 
Die Erstaustragung war im November 2016 und das Rennen löste den Challenge Laguna Phuket ab.

Ironman 70.3 Tiberias 
Am 15. Juni 2021 wurde hier in Israel erstmals ein Rennen veranstaltet.

Ironman 70.3 Victoria 
Am 15. Juni 2014 wurde hier erstmals ein Rennen veranstaltet.

Ironman 70.3 Vietnam 
Dieses Rennen in Đà Nẵng im Zentralvietnam wurde im Mai 2015 erstmals ausgetragen.
Bei den Frauen konnte im Mai 2017 mit Anna Eberhardt-Halász nach Caroline Steffen in den Vorjahren zum dritten Mal eine Schweizerin das Rennen für sich entscheiden.
Den Streckenrekord hält seit 2019 der Deutsche Patrick Lange mit 3:49:08 Stunden. Das Rennen in 2020 wurde wegen der Coronapandemie zunächst in den September verschoben und schließlich komplett abgesagt. Auch 2021 fand kein Rennen statt.

Ironman 70.3 Virginia 
Im September 2018 wurde bekannt gegeben, dass der „Rev3 Williamsburg“ von Revolution3 Triathlon (Rev3Tri) übernommen wurde und das Rennen wurde erstmals am 5. Mai 2019 in Williamsburg (Virginia) als Ironman 70.3 Virginia ausgetragen.

Ironman 70.3 Waco 
Dieses Rennen in Waco im US-Bundesstaat Texas wurde erstmals am 28. Oktober 2019 ausgetragen.

Ironman 70.3 Western Sydney 
Am 30. November 2014 wurde hier erstmals ein Rennen ausgetragen.

Ironman 70.3 Wisconsin 
Der Ironman 70.3 Racine in Racine (Wisconsin) wurde als Nachfolgeveranstaltung des „Spirit of Racine Triathlon“ erstmals 2010 ausgetragen. 2017 musste witterungsbedingt auf das Schwimmen verzichtet werden. 2018 wurde hier kein Rennen mehr geplant.

Im Juni 2019 wurde das Rennen als Ironman 70.3 Wisconsin wieder ausgetragen.

Ironman 70.3 Xiamen 
Dieser Wettkampf wurde erstmals am 13. November 2016 als „Asia TriClub Championship“ in Xiamen, einer Küstenstadt im Südosten der Volksrepublik China ausgetragen (mit dem Ironman 70.3 Hefei im Oktober).

Frühere Rennen

Ironman 70.3 Aarhus 
Am 22. Juni 2014 wurde in Aarhus, Dänemark erstmals ein Ironman 70.3 ausgetragen. Ein ursprünglich für den 16. September 2016 angesetzte Austragung wurde abgesagt und das Rennen auf der Mitteldistanz nach zwei Austragungen nicht verlängert.

Antwerp Ironman 70.3 
Dieser Wettkampf fand seit 2006 jährlich in Antwerpen statt – als Fortsetzung der Marc Herremans Classic, die 2004 und 2005 stattfanden. 2012 wurde das vorerst letzte Rennen hier ausgetragen.

Ironman 70.3 Asia Pacific 
Im Rahmen des seit 1994 ausgetragenen Laguna Phuket Triathlon fand 2010 bis 2012 auch der Ironman 70.3 Asia Pacific statt. Ab dem zwanzigsten Jubiläum des Laguna Phuket Triathlon ist dieser in das Challenge Laguna Phuket Tri Fest mit dem Challenge Laguna Phuket als Höhepunkt integriert, das Markenzeichen Ironman 70.3 findet keine Verwendung mehr im Veranstaltungsnamen.

Ironman 70.3 Auckland 
Hier in Auckland, Neuseeland wurde von 1990 bis 2012 der Port of Tauranga Half Ironman ausgetragen. Im Rahmen dieses Rennens wurde im Januar 2013 die Asia Pacific Championship ausgetragen. Dieses Rennen fand zuletzt am 18. Januar 2015 statt.

Ironman 70.3 Austin 
Das letzte Rennen hier beim Ironman Longhorn 70.3 Austin wurde am 29. Oktober 2017 in Austin (Texas), USA ausgetragen und für 2018 keine Verlängerung mehr angekündigt.

Ironman 70.3 Baja 
Die Erstaustragung war im April 2000 in Huatulco. Dieser Wettbewerb in der mexikanischen Stadt Ensenada wurde nach nur zwei Austragungen Ende 2007 wieder aus der Ironman-Serie genommen; argumentiert wurde dafür mit Sicherheitsgründen.

Ironman 70.3 Bariloche 
In Argentinien, in San Carlos de Bariloche wurde erstmals am 11. März 2018 ein Rennen ausgetragen.

Ironman 70.3 Ballarat 
Der Ironman 70.3 Ballarat fand erstmals im November 2014 in Ballarat, Victoria (Australien) statt. Für 2017 wurde dieses Rennen nicht mehr verlängert.

Ironman 70.3 Berlin 
Am 1. Juli 2012 fand in Berlin der erste 5150-Triathlon statt und es wurde gleichzeitig angekündigt, dass aus dem Wettbewerb im Jahr 2013 ein Ironman 70.3 werden wird. Alle Teilnehmer, die sich für den 5150-Triathlon Berlin angemeldet haben, sollen sich damit einen Startplatz für die Erstaustragung des Ironman 70.3 Berlin 2013 gesichert haben – dieser fand dann am 16. Juni 2013 statt. Bereits bei dieser Veranstaltung gab es Probleme mit der Genehmigung von Straßensperrungen, weswegen die Strecke zu mehreren Runden auf dem Tempelhofer Feld geändert wurde. Die Veranstaltung 2014 wurde dann im April abgesagt, erneut wurden gescheiterte Verhandlungen um den Streckenverlauf mit der Stadt Berlin als Begründung genannt.

Ironman 70.3 Boise 
Der Ironman 70.3 Boise findet seit 2008 jährlich im Juni in Boise (Idaho), USA statt.

Beim Rennen 2012 wurde der erste Platz bei den Männern den beiden Neuseeländern Millward und Reed zugesprochen, da beide zeitgleich die Ziellinie erreichten und kein Sieger bestimmt werden konnte.

Im Juni 2015 waren hier keine Profis am Start und nach der Austragung ist die Fortsetzung dieses Rennens noch ungewiss.
2016 wurde hier kein Rennen mehr ausgetragen.

Ironman 70.3 Branson 
Der Wettkampf in Branson (im US-Bundesstaat Missouri) wurde erstmals am 19. September 2010 ausgetragen. Das letzte Mal fand er am 23. September 2012 statt.

Ironman 70.3 Budapest 
Am 23. August 2014 wurde erstmals in Budapest ein Ironman 70.3 ausgetragen. Nach drei Austragungen wurde hier für 2017 aber keine weitere Austragung mehr angesetzt.

Ironman 70.3 Busan 
Das Rennen wurde erstmals am 19. Juni 2016 in Busan in Südkorea ausgetragen. Für 2017 wurde keine Weiterführung mehr angekündigt.

Ironman 70.3 Canberra 
Dieses Rennen in Canberra (Australien) wurde von 2011 bis 2013 ausgetragen und bot 25 Qualifikationsplätze für einen Start bei der Ironman 70.3 World Championship.

Vor der Lizenzierung als Ironman 70.3 wurde hier der Canberra Half Ironman Triathlon ausgetragen.

Ironman 70.3 China 
Der Ironman 70.3 China fand jährlich in Haikou statt und die letzte Austragung war hier am 14. März 2010. Im Mai 2011 wurde verlautbart, dass in diesem Jahr keine Austragung mehr erfolgt.

Ironman 70.3 Dublin 
Im August 2015 fand im irischen Dublin erstmals ein Ironman 70.3 statt.

Ironman 70.3 Dún Laoghaire 
Die Erstaustragung in der irischen Hafenstadt Dún Laoghaire war am 19. August 2018. Es wurden dort 50 Startplätze für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2019 in Nizza vergeben. Für 2020 wurde hier keine weitere Austragung mehr ausgeschrieben.

Ironman 70.3 Edinburgh 
Das erste Ironman-70.3-Rennen in Schottland fand am 2. Juli 2017 in Edinburgh statt.
Für 2019 wurde keine Verlängerung mehr angekündigt.

Ironman 70.3 Foz do Iguaçu 
Dieses Rennen in Brasilien wurde erstmals 2014 ausgetragen. 2015 und 2016 waren keine Profi-Athleten am Start. Für 2017 wurde keine Verlängerung mehr angekündigt.

Ironman 70.3 Germany 
Der Ironman 70.3 Germany fand von 2007 bis zuletzt 2016 jährlich im August in Wiesbaden statt.

Ironman 70.3 Greece 
Die ursprünglich für den 5. April 2020 geplante Austragung musste Anfang März im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf den 25. Oktober verschoben und schließlich abgesagt werden. Nach der Austragung 2021 wurde dieses Rennen nicht verlängert.

Ironman 70.3 Gurye 
Das Rennen in Gurye (Korea) wurde 2014, 2015 und 2016 ausgetragen

Ironman 70.3 Hefei 
Dieser Wettkampf wurde erstmals 2016 in Hefei in China als „Asia TriClub Championship“ ausgetragen – zusammen mit dem Ironman 70.3 Xiamen im November. 2017 wurde eine geplante Austragung abgesagt.

Ironman 70.3 Incheon Korea 
Dieser Wettkampf wurde einmalig am 20. September 2015 in Incheon in der drittgrößten Stadt Südkoreas ausgetragen. Der frühere Profi-Triathlet Park Byung-hoon war hier der Renndirektor.

Ironman 70.3 Ireland 
Am 4. September 2011 wurde mit dem Ironman 70.3 Ireland erstmals ein Rennen in Galway ausgetragen, bei dem 35 Startplätze für die WM vergeben wurden. 2013 wurde hier kein Rennen ausgetragen.

Ironman 70.3 Kansas 
Die erste Austragung in Lawrence war 2008. Im Juni 2011 konnte die Britin Chrissie Wellington ihren Titel hier bereits das dritte Mal erfolgreich verteidigen. Die letzte Austragung fand hier am 8. Juni 2014 statt und es gab keine Verlängerung für 2015.

 Offizielle Website des Ironman 70.3 Kansas

Ironman 70.3 Korea 
Dieser Wettkampf wurde erstmals am 3. Juli 2011 in Seogwipo auf der Insel Jeju in Südkorea ausgetragen – am selben Tag, wie der Ironman Korea auf der Langdistanz.

Ironman 70.3 Lake Stevens 
Dieser fand von 2006 bis 2015 jährlich im Juli oder August am Lake Stevens im US-Bundesstaat Washington statt. Die letzte und zehnte Austragung war hier am 16. August 2015. 2016 soll das Rennen nicht mehr ausgetragen werden.

Ironman 70.3 Lake Tahoe 
Dieses Rennen sollte erstmals am 21. September 2014 ausgetragen werden – am selben Tag wie der Ironman Lake Tahoe. Beide Rennen mussten aber wegen schlechter Luftqualität abgesagt werden. Eine zweite geplante Austragung 2015 musste ebenso abgesagt werden.

Ironman 70.3 Mandurah 
Die Erstaustragung hier in Mandurah an der Küste im Südwesten Australiens war im Oktober 2012 und es wurden hier die Australischen Meisterschaften ausgetragen (Australia Pro Championship). Die letzte Austragung des SunSmart Ironman 70.3 Mandurah war am 8. November 2015.

Ironman 70.3 Marrakech 
Die erste und einzige Austragung in Marrakesch (Marokko) war am 27. Oktober 2019.

Ironman 70.3 Miami 
Der Ironman 70.3 Miami wurde erstmals 2010 in Miami im US-Bundesstaat Florida ausgetragen und es waren etwa 2500 Athleten am Start.
Hier wurden hier bis 2017 jährlich 50 Startplätze für die Ironman 70.3 World Championship vergeben.

Ironman 70.3 Monaco 
Dieser Wettkampf im Fürstentum Monaco an der Mittelmeerküste wurde am 6. September 2009 das fünfte und vorläufig letzte Mal ausgetragen. 2010 wurde das Rennen aus dem Rennkalender genommen.

Ironman 70.3 Mooseman 
Dieser wurde vom 6. Juni 2010 bis 3. Juni 2012 in Newfound im US-Bundesstaat New Hampshire ausgetragen. Zuvor fand hier der Mooseman Half statt.

Ironman 70.3 New Orleans 
Dieser Wettkampf in New Orleans wurde erstmals im April 2009 ausgetragen.
Die Streckenrekorde werden gehalten von Andy Potts (2010: 3:43:44 h) sowie Samantha Warriner (2010: 4:16:44 h).

Dieser Event der Ironman-70.3-Serie fand hier am 17. April 2011 bei seiner dritten Austragung auf verkürztem Kurs statt: Witterungsbedingt konnten 2011 sowie 2012 die Schwimmdistanz nicht ausgetragen werden und das Rennen wurde als Duathlon ausgetragen (3,6 km Laufen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen). 2017 sollte die Austragung von April auf Oktober verlegt werden – das Rennen musste aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden. Das Rennen wurde letztmals 2018 ausgetragen, es waren hier keine Profi-Athleten am Start und es wurde keine weitere Austragung mehr angekündigt.

* Witterungsbedingt musste das Rennen ohne die Schwimmdistanz ausgetragen werden.

Ironman 70.3 Norway 
Im Juli 2012 wurde erstmals ein 70.3-Rennen in Haugesund in Norwegen ausgetragen. Das Rennen stellte damals den zwölften Bewerb in der aktuellen Europa-Serie dar.

Der Tscheche Filip Ospalý konnte hier bereits dreimal in Folge gewinnen. Er hält hier den Streckenrekord mit seiner Siegerzeit aus 2013 in 3:46:10 h. Die Schweizerin Nicola Spirig hält seit 2016 die Bestzeit bei den Frauen mit 4:09:37 h. Das Rennen wurde letztmals 2017 ausgetragen und dann nicht weiter verlängert.

Ironman 70.3 Otepää 
In Otepää in Estland wurde erstmals im August 2016 ein Rennen ausgetragen und es sind hier 35 Startplätze für die WM vergeben worden. Nachdem eine ursprünglich für den 13. Juni 2020 angekündigte Austragung abgesagt werden musste, wurde keine Verlängerung des Rennens mehr angekündigt

Ironman 70.3 Palmas 
Dieser Triathlon wurde 2006 and 2007 als Ironman 70.3 Brasil von Latin Sports in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia ausgerichtet. Von 2008 bis 2012 wurde stattdessen eine Veranstaltung gleichen Namens rund 1500 km südlich in Penha (im Bundesstaat Santa Catarina) ausgetragen. Von 2013 bis 2015 wurde die Veranstaltung dann wieder in Brasilia ausgetragen.

Für 2016 wurde vom gleichen Veranstalter für den 10. April 2016 der Ironman 70.3 Palmas rund 1000 km nördlich von Brasilia in Palmas angekündigt und zweimal ausgetragen – 2018 dann aber nicht mehr verlängert.

Ironman 70.3 Panama 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Panama war am 12. Februar 2012 in Panama-Stadt.
2015 gab es kein Rennen und am 31. Januar 2016 wurden hier die Pan American Pro Championships ausgetragen. Für 2017 wurde hier keine weitere Austragung mehr angesetzt.

Ironman 70.3 Pocono Mountains 
Die Erstaustragung des Ironman 70.3 Pocono Mountains in Stroudsburg (Pennsylvania, USA) war am 2. Oktober 2011. Nach dem letzten Rennen am 30. September 2012 wurde das Rennen ausgesetzt.

Ironman 70.3 Princeton 
Die bisher einzige Austragung des Ironman 70.3 Princeton fand 2014 in der Universitätsstadt Princeton im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey statt. Das Rennen für 2015 wurde abgesagt, da die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Radstrecke nicht erteilt wurden.

Ironman 70.3 Pula 
Dieses Rennen wurde 2014 als 22. Rennen in die europäische Rennserie aufgenommen. Es wurde in Pula auf der Halbinsel Istrien erstmals am 20. September 2015 ausgetragen. Nach drei Austragungen wurde das Rennen 2018 abgesagt.

Ironman 70.3 Putrajaya 
Dieser Wettkampf wurde 2009 im Oktober auf Putrajaya in Malaysia ausgetragen.
Nachdem das Rennen einige Jahre lang nicht ausgetragen worden war, fand es im April 2014 wieder statt. Für 2017 wurde keine Verlängerung mehr geplant.

Ironman 70.3 Raleigh 
Dieser Triathlon in Raleigh in Chatham County wurde erstmals am 2. Juni 2013 ausgetragen.

2016 musste das Rennen auf verkürztem Kurs ausgetragen werden und die Siegerin bei den Frauen, die US-Amerikanerin Lauren Barnett wurde nach einer positiven Dopingkontrolle nachträglich disqualifiziert. Nach der Austragung 2018 wurde dieses Rennen nicht mehr verlängert.

Ironman 70.3 Rhode Island 
Der Ironman 70.3 Rhode Island fand seit 2008 jährlich im Juli in Narragansett statt und wurde zuletzt am 8. Juli 2012 ausgetragen.

Ironman 70.3 Rügen 
Ursprünglich war die Veranstaltung für September 2014 als „Challenge Rügen“ innerhalb der Challenge Family Serie geplant. Nach dem Kauf des Veranstalters durch die WTC wurde das Rennen als „Ironman 70.3 Rügen“ erstmals im September 2014 in Binz auf Rügen ausgetragen. Lokal ist er auch als „Strandräuber Ironman“ bekannt.

Geschwommen werden 1,9 km in der Ostsee, die Radstrecke über 90,1 km geht über die Insel Rügen und die Laufstrecke über die Halbmarathon-Distanz (21,2 km) verläuft entlang der Ostseepromenade. Bei der Erstaustragung 2014 musste das Rennen witterungsbedingt aufgrund zu starker Winde ohne die Schwimmdistanz als Duathlon ausgetragen werden und die Schwimmstrecke am Anfang wurde durch eine Laufstrecke ersetzt. 2017 waren etwa 1500 startenden Athleten aus 35 Nationen am Start.

Das Rennen hier wurde zuletzt am 9. September 2018 zum fünften Mal ausgetragen.

* Witterungsbedingte Austragung als Duathlon über 5 km Laufen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen

Ironman 70.3 Shepparton 
Der Ironman 70.3 Shepparton (und zuvor der Shepparton Half Ironman) wurde von 1997 in Shepparton im Bundesstaat Victoria in Australien ausgetragen. 2014 wechselte das Rennen den Veranstalter und wird seitdem als Challenge Shepparton ausgetragen.

Ergebnisse Shepparton Campbell’s Half Ironman Triathlon:

Ironman 70.3 Silverman 
Die Erstaustragung war 2014 in Henderson (Nevada) und nach 2015 wurde das Rennen nicht verlängert.

Ironman 70.3 Singapore 
Dieses Rennen wurde von 2007 bis 2012 jährlich ausgetragen. Die ersten beiden Jahre wurde es im September veranstaltet und dann 2009 auf März vorverlegt. Die letzte Austragung war hier am 18. März 2012.

Ironman 70.3 Slovenia Istria 
Der erste Ironman 70.3 in Slowenien fand im September 2018 in Koper an der Adria statt. Das Rennen bot eine Radstrecke durch zwei Länder, denn die Athleten queren dabei die Grenze zwischen Slowenien und Italien und fahren auch entlang der italienischen Küste.

Ironman 70.3 Timberman 
Dieses Rennen in Gilford (New Hampshire) in den Vereinigten Staaten wurde von 2001 bis 2016 ausgetragen.

Ironman 70.3 Traverse City 
Die Erstaustragung in Traverse City im Norden des US-Bundesstaates Michigan war am 25. August 2019. Es ist das zweite Rennen in Michigan neben dem Ironman 70.3 Steelhead und es wurden dort in den verschiedenen Altersklassen 30 Startplätze für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft vergeben.

Ironman 70.3 UK 
Der UK Ironman 70.3 war die Nachfolgeveranstaltung des seit 2001 ausgetragenen Half Ironman UK und fand von 2005 bis 2017 statt.

Ironman 70.3 Yeppoon 
Dieses Rennen in Australien wurde von 2011 bis 2013 ausgetragen.

Weblinks 
 Offizielle Ironman 70.3 Homepage
 Triathlonkalender

Einzelnachweise 

Triathlonwettbewerb
 
Triathlon-Rennserie